Крейг Филип Бирко (, род. 18 августа 1964) — американский актёр

Ранние годы 
Бирко родился в городе Рай-Брук, Нью-Йорк. Его родители, Пэт и Рекс Бирко, были владельцами местного театра самодеятельности. Мать — еврейка, перешедшая в католицизм, — вырастила его настоящим католиком, хотя говорила, что он «очень связан» со своими еврейскими корнями. Крейг Бирко изучал журналистику в Бостонском университете, а также учился в Школе Речи Северо-Западного университета.

Карьера 
Бирко наиболее известен ролями Тимоти в фильме «Долгий поцелуй на ночь» (1996), Дагласа Холла в ленте «Тринадцатый этаж» (1999), Макса Бэра в фильме «Нокдаун» (2005), Тома Райана (пародия на Тома Круза) в фильме «Очень страшное кино 4» (2004), а также Гародьда Хилла в бродвейской постановке мюзикла «Музыкант». Бирко должен был играть Чендлера Бинга в сериале «Друзья», но отказался от этой роли. Бирко исполнил эпизодическую роль джазового музыканта — возлюбленного Сары Джессики Паркер в четвёртом сезоне сериала «Секс в большом городе». Также сыграл роль поверенного Джеффри Кохо в сериале «Юристы Бостона».

Личная жизнь 
Крейг Бирко встречался с такими актрисами, как Шарлиз Терон, Гретчен Мол, Джанин Гарофало и Мег Райан

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Театральный мир»
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа коммуникаций Бостонского университета
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета